Verin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vérin, Loire, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Spanien 

 Verín (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Verín (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar